Monica Seles ha battuto in finale Steffi Graf 6-2 3-6 10-8.

Per una curiosa coincidenza, sedute tra gli spalti del pubblico ad assistere alla finale c'erano la futura numero 1 al mondo e quattro volte vincitrice del torneo, Justine Henin, e la futura campionessa di Wimbledon, Marion Bartoli.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

 

Open di Francia 1992